Kocijan ist der Familienname folgender Personen:
 Anel Kocijan (* 1992), österreichischer Fußballspieler
 Tomislav Kocijan (* 1967), österreichischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Kocian
 Kocjan
 Kocyan